Compromesso – risultato di concessioni da entrambe le parti con lo scopo di trovare un terreno comune su cui concordare.
Compromesso – contratto preliminare di compravendita immobiliare
Compromesso – riforma che segnò la nascita dell'Impero austro-ungarico